(né le  à Shiogama) est un ancien joueur professionnel japonais de shogi. Il a remporté de nombreux titres majeurs et il est en particulier Meijin honoraire, Kisei honoraire, Ōza honoraire, Ōi honoraire et Judan honoraire. Il a également été président de la Fédération japonaise de Shogi de 2003 à 2005. Il a pris sa retraite en 2009.

Contributions à la théorie du shogi

Chateau Nakahara 
Makoto Nakahara a systématisé l'étude du château qui porte son nom.

Palmarès 
Nakahara a disputé 91 finales de titres majeurs au cours de sa carrière et en a remporté 64. Il a également remporté 28 titres secondaires.

Titres majeurs

Liens externes

Parties commentées

Notes et références

Notes

Références 
 

Naissance en septembre 1947
Joueur professionnel de shōgi
Joueur japonais de shōgi au XXe siècle